Argos (du grec ancien  / Árgos), parfois latinisé en , est un nom grec qui peut désigner :

Toponymes 

 Argos, une cité grecque d'Argolide. Elle partage son nom avec d'autres cités grecques :
 Argos d'Amphiloquie sur le golfe d'Árta.
 Argos sur l'île de Nísyros dans le Dodécanèse.
 Árgos Orestikó en Orestide, région méridionale de Macédoine, actuellement dans le dème d'Argos Orestique.
 Argos en Péonie.
 Argos, une ville de l'Indiana.
 Argos, une rivière du Maine-et-Loire.

Mythologie 
 Argos Panoptès, fils d'Arestor, le gardien aux cent yeux qui garda Io.
 Argos fils d'Arestor et Argos fils de Phrixos, qui passent chacun pour le constructeur de l’Argo, navire des Argonautes.
 Argos fils de Polybe, un autre Argonaute.
 Argos fils de Zeus, roi mythique d'Argos à qui il laisse son nom.
 Argos fils de Triopas et de Sosis. 
 Argos, chien d'Ulysse, qui dans l’Odyssée attendit fidèlement le retour de son maître, et le reconnut juste avant d'exhaler son dernier souffle.

Patronyme 

 Eddie Argos, le chanteur du groupe Art Brut.

Divers 
 Le système Argos, un système de localisation par satellites, dont le nom fait référence à Argos Panoptès ;
 Argos, un langage de programmation synchrone ;
 Argos 2001, une association nationale d'aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage ;
 Argos Films, une maison de production cinématographique ;
 Argos, une planète de l'univers fictif de Stargate apparaissant dans la série Stargate SG-1 ;
 L'ENT ARGOS, nom de l'espace numérique de travail de l'académie de Bordeaux ;
 Renault Argos, un concept-car du constructeur automobile français ;
 Le Fichier national ARGOS permet de rechercher, d’identifier et de récupérer les véhicules et autres biens mobiliers déclarés volés ;
 ARGOS est un centre d'arts audiovisuels à Bruxelles.

Liens 

 Voir aussi 

Homonymie mythologique